Prado steht für:
 Prado (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Institut de Prado, französisches Säkularinstitut päpstlichen Rechts 
 Museo del Prado, Kunstmuseen in Madrid
 Prado Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Toyota Land Cruiser Prado, Offroad-PKW 

Prado ist der Name folgender

Orte:
 Prado (Bahia), Stadt in Brasilien
 Prado (Cabrales), Parroquia der Gemeinde Cabrales, Asturien, Spanien
 Prado (Kolumbien), Gemeinde in Tolima, Kolumbien
 Prado (Montevideo), Stadtviertel von Montevideo, Uruguay
 Prado (Melgaço), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 Prado (Zamora), Gemeinde in der Provinz Zamora, Spanien

geografischer Objekte:
 Provinz Leoncio Prado, Provinz in Peru

PRADO ist die Abkürzung für:
 PRADO (Public Register of Authentic Documents Online), öffentliches Online-Register echter Identitäts- und Reisedokumente des Rates der Europäischen Union

Siehe auch:
 Prato